Foot of the Mountain (en español "Pie de la montaña") puede referirse a los siguientes trabajos musicales del grupo a-ha:
Foot of the Mountain, álbum lanzado el 2009.
Foot of the Mountain, canción del álbum anterior.